HMS „Aggressor” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Royal Navy:
 HMS „Aggressor” – 14-działowy bryg z początku XIX wieku
 HMS „Aggressor” – niezbudowany okręt podwodny typu Amphion z lat 40. XX wieku, którego budowę anulowano w 1945 roku

Bibliografia

Zobacz też 
 USS „Aggressor”

Nazwy brytyjskich okrętów